Riu Saraswati, riu mític i sagrat esmentat al Rigveda
 Riu Oxus, forma grega de Vaksu, un dels sinònms del riu Saraswati
 Ghaggar-Hakra
 Saraswati (Bengala)
 Saraswati (Gujarat)